Lathuille :
Passage Lathuille, ruelle du 18 arrondissement de Paris